Альбертон — фамилия и топоним.

 Альбертон, Меир Иосифович (1900—1947) — советский еврейский писатель, драматург.
  Альбертон  — город провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики.